De naam Issachar of Issakar betekent "huurling" of "er is loon". De naam komt in de Bijbel voor als:

 De negende zoon van aartsvader Jakob. De vijfde zoon bij zijn vrouw Lea. In de zegen van Jakob wordt hij met een vergelijking als 'een gewillig iemand' beschreven. Issachar is de stamvader van de Israëlitische stam Issachar. De zonen van Issachar waren volgens Genesis 46 vers 12 Tola, Pua, Job en Simron.

 De zevende zoon van Obed-Edom, de poortwachter van de Tempel van Salomo.

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel
Stammen van Israël